Jan Sendek – poseł na Sejm PRL I kadencji 1952-1956
 Ludwik Sendek – polski wojskowy, podpułkownik